Келтска лига у рагбију 2014/15. (службени назив: 2014–15 Guinness Pro12) је била 14. сезона Келтске лиге у рагбију. 

Титулу је освојио Глазгов, пошто је у финалу у Белфасту савладао Манстер. По први пут у историји, један шкотски тим је скинуо скалп ирским и велшким тимовима у келтској лиги.

Учесници

Табела 

Напомене:

1. Место у купу шампиона обезбедили су Глазгов, Манстер, Ленстер, Алстер, Бенетон, Скарлетси и Оспрејси.

2. У европски челинџ куп отишли су Единбург, Њупорт, Кардиф и Зебре.

Плеј оф 

Полуфинале

Глазгов - Алстер 16-14

Манстер - Оспрејс 21-18

Финале

Манстер - Глазгов 13-31

Статистика и награде 

Дрим тим

Аријер| Лијам Вилијамс, Скарлетс
Десно крило| Томи Симур, Глазгов
Други центар| Роби Хеншо, Конот
Први центар| Питер Хорн, Глазгов
Лево крило| Крег Гилрој, Алстер
Отварач| Ден Бигар, Оспрејс 
Деми| Рис Веб, Оспрејс
Чеп| Џош Штраус, Глазгов
Отворени крилни| Томи Одонел, Манстер
Затворени крилни| Кристофер Стендер, Манстер
Десни скакач| Франко ван дер Мерве, Алстер
Леви скакач| Алан Вин Џонс, Оспрејс
Укљештени стуб| Вилем Нил, Единбург
Талонер| Рори Бест, Алстер
Слободан стуб| Денис Бакли, Конот

Највише поена

  Ијан Китли 184, Манстер
  Ден Бигар 176, Оспрејс
  Ијан Медиган 140, Ленстер
  Рис Печел 132, Кардиф
  Сем Дејвис 130, Оспрејс

Највише есеја

  Рис Веб 12, Оспрејс
  Крег Гилрој 11, Алстер
  Кристофер Стандер 9, Манстер
  Симон Зебо 9, Манстер
  Ван дер Мерве 8, Глазгов

Најбољи играч

  Рис Веб, Оспрејс

Најбољи млади играч

  Сем Хидалго Клајн, Единбург

Најбољи тренер

  Грегор Таунсенд, Глазгов

Најбољи есеј

  Крег Гилрој, Алстер

Референце 

Сезоне Келтске лиге у рагбију
Рагби у 2014.
Рагби у 2015.